Leutnant steht für:
 Leutnant, militärischer Dienstgrad

Namen:
 Leutnant X, Pseudonym von Vladimir Volkoff (1932–2005), französischer Schriftsteller

Leutnant ist Titelbestandteil von:
 Leutnant Blueberry, frankobelgische Comicserie
 Der lächelnde Leutnant, US-amerikanische Filmkomödie (1931)
 Leutnant auf Befehl, deutscher Stummfilm (1916)
 Fräulein Leutnant, deutscher Stummfilm (1914)
 Leutnant Gustl, Novelle von Arthur Schnitzler (1900)

Siehe auch:
 Leutnant zur See
 Lieutenant